Hapi – egipskie bóstwo nilowe
 Hapi – egipskie bóstwo funeralne, syn Horusa